54-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 20 по 30 июля 1980 года в универсальном спортивном комплексе «Измайлово» в Москве (СССР). В нём приняли участие 173 атлета из 40 стран. Этот чемпионат был проведён в рамках соревнований по тяжёлой атлетике на XXII летних Олимпийских играх. В отличие от олимпийского турнира помимо наград в сумме двоеборья разыгрывались также малые медали в отдельных упражнениях (рывке и толчке).

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Международные спортивные соревнования в Москве
Июль 1980 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в СССР
Чемпионаты мира в СССР
1980 год в Москве
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в России
Чемпионаты мира в России
Спорт в России в 1980 году
Соревнования по тяжёлой атлетике в Москве